HAŠK Zagreb je nogometni klub iz Zagreba.

U sezoni 2022./23. se natječe u 3. NL – Centar.

Povijest 

Nogometni odjel HAŠK-a je nastao 1903. godine. Svoju prvu javnu utakmicu je odigrao protiv PNIŠK Zagreb, odigravši 1:1 u sastavu Hinko Würth – Josip Novak, Ivo Lipovšćak, Anđelo Grgić – Marko Konstrenčić, Dragutin Albrecht, Marko Kren, Vladimir Erbežnik i Zvonimir Bogdanović. Susret se odigrao 26. listopada 1906. na igralištu propisanih mjera na Zapadnom perivoju (teren na Marulićevom trgu).

Valja napomenuti da je hrvatski naziv za ovaj šport dao HAŠK-ovac Slavko Rutzner.

Već krajem lipnja iduće godine u Pragu je igrala hrvatska nogometna reprezentacija protiv praške Slavije, no važno je napomenuti da su većinu hrvatskih igrača činili HAŠK-ovci.

Najveće zasluge za utemeljenje Hrvatskog športskog saveza 1910. pripadaju HAŠK-u.

Prvih godina je HAŠK igrao na nekoliko igrališta, da bi konačno 1912. napravio svoj mali stadion.

Godine 1938. klub je osvojio svoj prvi naslov državnog prvaka.

4. lipnja 1945. su komunističke vlasti ukinule klub. Točnije, dekretom ministra narodnog zdravlja Federalne Hrvatske HAŠK je zabranjen i raspušten.

Klupska tragedija nije stala na tome. 1946. je uslijedila smišljena pljenidba cjelokupne HAŠK-ove imovine (uključujući i arhivsku građu). Pravni presedan je bilo Rješenje koje je izdano dan ranije od dana odlučivanja na tzv. skupštini kluba kojeg se kreiralo i nasilno nametnulo kao sljednika FD "Akademičar". Tako da je imovinsko-pravni sljednik HAŠK-a postao Hrvatsko akademsko športsko društvo Mladost koji nema nogometnu sekciju.

Tako klub nije djelovao od 1945. godine do 1990. godine. 

23. studenoga 1990. je klub obnovljen, a ponovno jeregistriran 14. prosinca iste godine.

Osamostaljenjem Hrvatske, pokušalo se prisvojiti HAŠK-ovu sljednost od strane Dinama, kojem je ime bilo u tu svrhu promijenjeno u HAŠK-Građanski.

Nakon par godina sporenja, klubu je priznata sljednost. 

Nogometni klub Naftaš HAŠK Zagreb nastao je fuzijom drugoligaša Naftaš Ivanića i zagrebačkog ligaša HAŠK-a.   

Dugo nije bilo jasno kako će izgledati druga HNL u sezoni 2006/07. Razlog tome je bio upravo klub NK Naftaš iz Ivanić-grada. Kao zanimljivost, već prije se Naftaš bio spojio s klubom iz druge županije, TŠK-om iz Topolovca, nakon što je potonji bio ispao iz 1. HNL. 

Bila je rasprava bi li se klub trebao ugasiti ili ne. Da bi nestao klub, liga bi imala samo 15 članova umjesto 16. Ipak, odluka je bila drugačija. Fuzijom sa zagrebačkim niželigašem HAŠK-om klub je opstao.

Danas je sjedište HAŠK-u na adresi Donje Svetice 87, Zagreb.

Klupske boje 
Klupske su boje crvena, bijela i zlatna. Sve se nalaze i u klupskom grbu, a kriterij odabira klupskih boja je bio taj što su te boje nazočne u grbovima hrvatskih pokrajina. 

Autor znaka je bio prof. Branko Šenoa, a današnji izgled je napravio akademski slikar Menci Klement Crnčić na nagovor Hinka Würtha.

Igralište 
Klub je igrao na nekoliko terena. U početku je igrao na klizalištu zapadnog perivoja ispred Sveučilišne knjižnice, i to samo ljeti. Poslije je preselio na Elipsu (iza Realne ili Donjogradske gimnazije). 1911. je HAŠK unajmio terene Zagrebačke nadbiskupije u Maksimiru. 1912. je konačno zgotovljeno vlastito igralište. 

Poslije rata se planiralo napraviti novi stadion na zapadnom dijelu parka u Maksimiru, za što se i kupilo zemljište, no zbog novčarske krize planovi su propali.

Klupski uspjesi

Prvenstva  
 prvaci: Hrvatske 1912./13. (nezavršeno prvenstvo, vodeći u 7 od 10 utakmica), Jugoslavije 1937./38., Zagreba 1918., Zagrebačkog nogometnog podsaveza 1921., 1922., 1926., 1926./27., 1928./29., 1929./30. i 1931./32. 
 finalisti: neodigrano finale prvenstva NDH 1944. (HNS je prvotno dodijelio naslov HAŠK-u, a 1945. je povukao odluku)
 doprvaci: Jugoslavije 1939./40., Hrvatske 1943., Zagrebačkog nogometnog podsaveza 1923./24., 1927./28., 1930./31. i 1932./33.

Osvajači kupa 
 Pokal Jugoslavenskog nogometnog saveza: 1923.

Rezultati po sezonama 
 1912. – 1945. Opširnije

Prvenstvo Hrvatske 
 1991./92.:
 1992./93.:
 1993./94.: 
 1994./95.: 4. HNL, Zagreb – istok
 1995./96.: 3. HNL, skupina Središte
 1996./97.: 3. HNL, skupina Središte
 1997./98.:
 1998./99.:
 1999./00.:
 2000./01.:
 2001./02.:
 2002./03.:
 2003./04.: 1.zagrebačka liga 
 2004./05.:
 2005./06.: 1.zagrebačka liga 
 2006./07.:
 2007./08.: 
 2008./09.: 
 hrvatski kup, 1/16: Zadar – HAŠK 3:0

Poznati igrači 
Vladimir Šuput
Ivo Lipovšćak
Eugen Dasović
Stjepan Šterk
Ivan Šojat
Mirko Križ
Hinko Würth
Ivica Gajer
Ivica Golac
Danijel Premerl
Marko Doranić (Egon Wasserlauf)
Dragutin Friedrich
Tomislav Crnković
Andrija Konc
Đuka Agić
Nikola Babić
Ivan Benković
Slavin Cindrić
Ivan Hitrec
Ljudevit Vujković Lamić – Moco
Zlatko Čajkovski
Bruno Knežević
Ljubo Kokeza
Franjo Šoštarić
Vedran Ješe
Dario Zahora

Izvori 

 Povijest HAŠK-a  
 Zagrebinfo Opće informacije, klupski grb 
 Nogometni leksikon
 prvenstvo Hrvatske 1912
 H.A.Š.K. 1903-1993 - HRVATSKI AKADEMSKI ŠPORTSKI KLUB, 1993. Zagreb

Vidi još 
 HAŠK u prvenstvenim nogometnim natjecanjima

Vanjske poveznice 
 Službene stranice HAŠK-a

 
HAŠK